(1920–2000) – polski aktor
 Juliusz Grabowski (1908–2001) – polski uczony, specjalista w zakresie telekomunikacji i systemów teletransmisyjnych.